Jacques Doucet (schilder), een Frans kunstschilder
Jacques Doucet (bariton), een Frans operazanger
Jacques Doucet (mode-ontwerper), een Franse mode-ontwerper